Кенжеев — фамилия; имеет женскую форму Кенжеева.
 Кенжеев, Аширали (1946—2001) — народный артист Республики Казахстан.
 Кенжеев, Бахыт Шкуруллаевич (род. 1950) — казахский поэт, пишущий на русском языке.
 Кенжеев, Жанарбек Салимбаевич (род. 1985) — киргизский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии.